Pyramid of El Lahun är en pyramid i Egypten.   Den ligger i guvernementet Faijum, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Kairo. Pyramid of El Lahun ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pyramid of El Lahun är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Pyramid of El Lahun. Runt Pyramid of El Lahun är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Faijum,  km nordväst om Pyramid of El Lahun. Trakten runt Pyramid of El Lahun består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Faijum (guvernement)